Il doppio del torneo di tennis British Hard Court Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ricardo Cano e Víctor Pecci che hanno battuto in finale Buster Mottram e Tomáš Šmíd 6–4, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Buster Mottram /  Tomáš Šmíd (finale)
 Ricardo Cano /  Víctor Pecci (campioni)

 Ramiro Benavides /  Ángel Giménez (quarti di finale)
 Gustavo Guerrero /  Mario Martínez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

British Hard Court Championships 1981